Los prosimios (Prosimii) son un suborden de primates que se caracteriza por sus prominentes hocicos y largas colas y, en algunas especies, por una tendencia a la disposición lateral de los ojos.

En él se incluían antiguamente los Chiromyiformes, Lemuriformes, Lorisiformes y Tarsiiformes; estos cuatro infraórdenes no presentan ninguna característica apomórfica que justifique su reunión bajo un mismo taxón, de modo que los prosimios son considerados hoy como un grupo parafilético.

Véase también
omomíidos

Primates
Grupos taxonómicos obsoletos